Louisville je označení města:
v USA
 Louisville (Kentucky), největší město státu
 Louisville (Alabama)
 Louisville (Colorado)
 Louisville (Georgie)
 Louisville (Illinois)
 Louisville (Kansas)
 Louisville (Maryland)
 Louisville (Mississippi)
 Louisville (Nebraska)
 Louisville (New York)
 Louisville (Ohio)
 Louisville (Tennessee)

jinde
 Louisville (Belize)